Гагман:

 Гагман — дворянский род и фамилия.
 Гагман, Александр Николаевич (1871—1935) — уролог, доктор медицинских наук. 
 Гагман, Дмитрий Фёдорович (1860—?) — могилёвский и тобольский губернатор, статский советник.
 Гагман, Эдуард Фёдорович (1807—1880) — генерал от артиллерии, участник Крымской войны